Anthriscus dupontii är en flockblommig växtart som beskrevs av Sennen. Anthriscus dupontii ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
dupontii